Poltergeist
Poltergeist (filme) -  longa de 1982, escrito e produzido por Steven Spielberg e dirigido por Tobe Hooper
Regininha Poltergeist - modelo, artista performática e ex atriz pornô